Tsien ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Tsien Chih-ch’un (1926–2009), chinesischer Geistlicher, Bischof von Hualien
 Roger Tsien (1952–2016), US-amerikanischer Zellbiologe
für Hsue-shen Tsien siehe Qian Xuesen, er war in seiner Zeit als Professor am Caltech als Tsien bekannt